Ю́рий Влади́мирович Попко́в:
 Попков, Юрий Владимирович (род. 1962) — советский и латвийский футболист.
 Попков, Юрий Владимирович (род. 1954) — российский этносоциолог и философ.